Пальчиківська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Пальчиківська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район
 Пальчиківська сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район